Australian Open 2018 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 15–28 ianuarie 2018. A fost a 106-a ediție a Australian Open și cea de-a 50-a ediție a Open Era, și primul turneu major de tenis al anului 2018. Evenimentul a făcut parte din Turul ATP 2018 și Turul WTA 2018. 

Roger Federer a fost campionul ediției trecute la simplu masculin și și-a apărat cu succes titlul (al șaselea), învingându-l pe Marin Čilić în finală, în timp ce Caroline Wozniacki a câștigat titlul feminin, învingând-o pe Simona Halep în finală pentru a câștiga primul ei Grand Slam.

Turneul a avut un record de prezență de 743.667 de spectatori.

Câștigători
Titlul masculin de simplu a fost apărat de tenismenul elvețian Roger Federer, care a câștigat pentru a șasea oară la Melbourne egalând recordul deținut atunci de Roy Emerson și Novak Djokovic. De asemenea, a devenit primul jucător  de sex masculin  care a câștigat douăzeci de titluri de Grand Slam. A fost prima dată de la US Open din 2008 când Federer și-a apărat cu succes un titlu major. A primit trofeul de la campioana australiană din 1958 Ashley Cooper.

Câștigătoarea probei de simplu feminin a fost daneza Caroline Wozniacki, care a câștigat primul ei Grand Slam la cea de-a 43-a participare la turneele „Big Four” și a revenit numărul unu mondial după șase ani. Ea a primit trofeul de la campioana americană din 1968 Billie Jean King.

Dublul masculin a fost câștigat de perechea austro-croată Oliver Marach și Mate Pavić care au obținut primul lor titlu de Grand Slam.

Dublul feminin a fost dominat de cuplul maghiaro-francez Tímea Babos și Kristina Mladenovic. Babos a câștigat titlul de Grand Slam pentru prima dată și a devenit primul câștigător de Mare șlem al Ungariei de la Andrei Temesvári care a triumfat la Openul Francez feminin 1986. Pentru Mladenovicová, acesta a fost al doilea titlu de Grand Slam, după câștigarea Openului Francez din 2016. 

Câștigătorii la dublu mixt a fost perechea canadiano-croată Gabriela Dabrowski și Mate Pavić, care au învins cuplul Babos și Bopanna în finală în trei seturi. Ambii au marcat al doilea Grand Slam la dublu mixt, fiecare câștigând cu parteneri diferiți.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor

Premii în bani
Premiile totale în bani de la Australian Open pentru 2018 au fost majorate cu 10% până la un record de turneu de 55.000.000 A$.

1Premiul în bani pentru calificare a fost și premiul în bani din runda de 128.
*per echipă

Note

2018
2018 în tenis